Lodewijk I kan zijn:
Koningen:
 Lodewijk I de Vrome (778-840), koning van de Franken (814-840) en keizer (816-840) (geldend als Lodewijk I van Duitsland en Lodewijk I van Frankrijk)
 Lodewijk I van Beieren (1786-1868), koning van Beieren (1825-1848)
 Lodewijk I van Etrurië (1773-1803), koning van Etrurië (1801-1803)
 Lodewijk I van Holland (1778-1846), koning van Holland (1806-1810)
 Lodewijk I van Hongarije (1326-1382), koning van Hongarije (1342-1382) en Polen (1370-1382)
 Lodewijk I van Navarra (1289-1316), koning van Navarra (1305-1316), als Lodewijk X koning van Frankrijk (1314-1316)
 Lodewijk I van Portugal (1838-1889), koning van Portugal (1861-1889)
 Lodewijk I van Spanje (1707-1724), koning van Spanje (1724)
Groothertogen:
 Lodewijk I van Baden (1763-1830), groothertog van Baden (1818-1830)
 Lodewijk I van Hessen-Darmstadt (1753-1830), landgraaf en groothertog van Hessen-Darmstadt (1790-1830)
Hertogen:
 Lodewijk I van Anjou (1339-1384), graaf van Provence, hertog van Anjou en hertog van Maine
 Lodewijk I van Bar (?-1430), hertog van Bar (1415-1430)
 Lodewijk I van Bourbon (1279-1342), heer en hertog van Bourbon (1310-1342)
 Lodewijk I van Brieg (1321-1398), hertog van Liegnitz (1342-1346), hertog van Brieg (1358-1398)
 Lodewijk I van Orléans (?-1407), hertog van Orléans, broer en regent van Karel VI van Frankrijk
 Lodewijk I van Palts-Zweibrücken (1424-1489), hertog van Palts-Zweibrücken (1453-1489)
 Lodewijk I van Savoye (1413-1465), hertog van Savoy (1439-1465)
Vorsten:
 Lodewijk I van Anhalt-Köthen (1579-1650), vorst van Anhalt-Köthen (1606-1650)
 Lodewijk I van Monaco (1642-1701), vorst van Monaco (1662-1701)
Overigen:
 Lodewijk I van Blois (-1346), graaf van Blois (1342-1346)
 Lodewijk I van Chalon-Tonnerre (1339-1398), graaf van Tonnere (1366-1398)
 Lodewijk I van Chiny (?-1025) graaf van Chiny (987-1025), graaf van Verdun (1024-1025)
 Lodewijk I van Erbach (1579-1643), graaf van Erbach (1605-1643)
 Lodewijk I van Hessen (1402-1458), landgraaf van Hessen (1413-1448)
 Lodewijk I van Loon (?-1218), graaf van Loon (1139-1171)
 Lodewijk I van Nassau-Weilburg (1473-1523), graaf van Nassau-Weilburg (1490-1523)
 Lodewijk I van Nevers (?-1322), graaf van Nevers (-1322)
 Lodewijk I van Thüringen (?-1140), landgraaf van Thüringen (1131-1140)
 Lodewijk I van Vlaanderen (1304-1346), graaf van Vlaanderen, Nevers en Rethel (1322-1346)
 Lodewijk I van Wippra (?-1173), bisschop van Münster (1169-1173)
 Lodewijk I van Württemberg (1119-1158), graaf van Württemberg (1143-1158)
 Lodewijk I van Württemberg-Urach (1412-1450), graaf van Württemberg (1419-1442) en Württemberg-Urach (1442-1450)